Malpartida (Salamanca), municipi a la província de Salamanca (comunitat autònoma de Castella i Lleó, Espanya)
 Malpartida de Cáceres, municipi a la província de Càceres (Extremadura, Espanya)
 Malpartida de Corneja, municipi a la província d'Àvila (comunitat autònoma de Castella i Lleó, Espanya)
 Malpartida de Plasencia
 Malpartida de la Serena, municipi a la província de Badajoz (Extremadura, Espanya)